

Patronyme 

 Achille Bergevin (1870-1933), homme politique canadien
 Auguste-Anne de Bergevin, sieur de Kermao, (1753-1831), député français de 1824 à 1827
 Édouard de Bergevin (1861-1925), peintre français
 Ernest de Bergevin (1859–1933), un entomologiste français 
 Louis-Catherine Bergevin (1798-1876), homme politique et historien français
 Marc Bergevin (1965-), joueur de hockey sur glace canadien

Toponyme 

 Bergevin, quartier de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

Autre 

 L'affaire Mousseau-Bérard-Bergevin, scandale ayant touché un député et deux conseillers législatifs du Parti libéral du Québec entre 1913 et 1914